Ziethen (Brandebourg) dans l'arrondissement de Barnim, Brandebourg ;
Ziethen (près d'Anklam) dans l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
Ziethen (Lauenbourg), dans l'arrondissement du duché de Lauenbourg, Schleswig-Holstein.

Hans Joachim von Zieten (1699-1786) ;
Hans Ernst Karl von Zieten (1770-1848).